Севиль (; ; ) — многозначный термин.

Азербайджанское, турецкое и лезгинское женское имя ():
 Алиева, Севиль Гейдар кызы (род. 1955) — старшая сестра президента Азербайджана Ильхама Алиева.
 Газиева, Севиль Гамзат кызы (1940—1963) — первая женщина-механизатор на хлопкоуборочной технике, Герой Социалистического Труда.
 Мамедова, Севиль Ашраф кызы (род. 1941) — советский и украинский микробиолог и вирусолог.
 Халилова, Севиль Рза кызы (1953—2011) — азербайджанская актриса театра и кино.
 Шайдех, Севил (род. 1964) — румынская экономистка и политик турецкого происхождения.

Художественные произведения:
 «Севиль» — пьеса Джафара Джаббарлы.
 «Севиль» — опера в 4-х действиях Фикрета Амирова по мотивам одноимённой пьесы.
 

Другое:
 ВИА «Севиль» — азербайджанский квартет 70-х годов XX века.
 «Кадиллак Севиль» — модельный ряд автомобилей, выпускавшихся компанией «Кадиллак» с 1975 по 2004 годы.

См. также 
  — объект всемирного наследия ЮНЕСКО на Ямайке
 Ceville — компьютерная игра, известная в России под названием «Ceville. Похождения тирана».

Примечания